Šeljinska mikroregija (mađ. Sellyei kistérség) je mikroregija u Baranjskoj županiji u Mađarskoj.

U njoj se nalazi 35 naselja, u kojima ukupno živi 14.072 (2005.) stanovnika. Ukupne je površine 463,33 km2, a gustoća naseljenosti je 30,37 ljudi na km2.

Sjedište mikroregije je gradić Šeljin, koji je ujedno i glavnim gradom regije Ormánság.

Nalazi se na županijskom jugozapadu. Graniči sa selurinačkom mikroregijom na sjeveru i sjeverozapadu, sigetskom na sjeveru i sjeveroistoku, pečuškio na sjeveroistoku, šikloškom na istoku, sa Zalskom županijom na zapadu i s Republikom Hrvatskom na jugu.

Naselja 

Hrvatska imena naselja prema.

U ovoj mikroregiji se nalazilo i selo Drvljance (mađ. Révfalu), koje je upravnom reorganizacijom 1978. godine pripojeno Križevcima.

Izvori 

Mikroregije u Baranjskoj županiji